Риччоли, Джованни Баттиста (1598—1671) — итальянский астроном и теолог, автор труда «Новый Альмагест».
 Риччоли — большой древний ударный кратер в западной экваториальной области видимой стороне Луны.